Nespisovným slovem metrák bývá označován:  
 Metrický cent
 pracovník metra (analogicky podle dopravák, nádražák, tramvaják, autobusák)